Isidoro Duarte Santos (Cebolais de Cima, 2 de abril de 1907 – Lisboa, 15 de novembro de 1974) foi um militar da Marinha Portuguesa, jornalista e divulgador espírita português.

Biografia 
Em 1931 já colaborava com a "Revista de Espiritismo", órgão divulgador da Federação Espírita Portuguesa (FEP), passando posteriormente a fazer parte da Comissão Diretiva desta, vindo a ser nomeado Diretor em 1937.

Dirigiu também, durante alguns anos, o jornal "O Mensageiro Espírita", também da FEP.

Em 1939 fundou com a esposa, Maria Gonçalves Duarte Santos, e dirigiu durante 35 anos a revista "Estudos Psíquicos", conjuntamente com o Centro Espiritualista Luz e Amor, do qual foi diretor durante cerca de 26 anos.

À época do seu falecimento, ocupava o cargo de Presidente da FEP e era ainda, simultaneamente, o primeiro presidente da direcção do Centro Espírita Perdão e Caridade após a Revolução dos Cravos (25 de abril de 1974) no país.

Obra
De sua autoria, foram publicadas várias obras de carácter espiritualista tais como:

 "Luz no Caminho"
 "Os Mortos Vivem"
 "Pierino Gamba"
 "Cientismo e Espiritismo"
 "O Espiritismo no Brasil (Ecos de Uma Viagem)"
 "Almas Errantes"
 1952 - "Ronda Espiritual"
 1972 - "Um Passo no Desconhecido"

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal